Руш:

 Руш — река в России, протекает в Свердловской области.
 Руш, Генрих Бернардович (1855—1905) — русский архитектор и художник.
 Руш, Жан (1917—2004) — французский режиссёр, этнограф (антрополог), инженер.
 Падилья Руш, Ригоберто (1929—1998) — деятель гондурасского коммунистического движения.